Sem Compromisso, uma escola de samba de Manaus
Grupo Sem Compromisso, banda de pagode brasileira
Sem Compromisso (álbum), da cantora gospel Alessandra Samadello

Desambiguações de música